Halstead eller Halsted  kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 
 Halstead, Essex – en stad och civil parish i Essex, England
 Halstead, Kent – en ort och civil parish i Kent, England
 Halstead, Leicestershire – en ort i Tilton on the Hill and Halstead, Harborough, Leicestershire, England

USA 
 Halstead, Kansas – ort i Kansas, USA

Personer 
 Mark Halstead (född 1990),  brittisk fotbollsmålvakt
 Nellie Halstead (1970–1991), brittisk friidrottare
 William Stewart Halsted (1952–1922), amerikansk kirurg